Бандит:
 «Бандит» — фильм Альберто Латтуада
 «Бандит» — фильм Лима Баррету
 «Бандит» — фильм Дулала Гуха
 «Бандит» — фильм Клода Лелуша
 «Бандит» — фильм Трейвиса Миллоу
 «Бандит» — фильм Явуза Тургула
 «Бандит» — фильм Мацей Дейчера
 «Бандит» — короткометражный фильм Криса Стоуна
 «Бандит» — американский фильм

См. также 
 
 Бандит